Арверны () — согласно историку Страбону, в III — II веках до н. э. — самое могущественное кельтское племя в Галлии (позднее — в римской провинции Аквитания — территория современной провинции Овернь, Франция).

Столицей арвернов являлся Августонемет (современный Клермон-Ферран), южнее которого располагалась крепость Герговия (Gergovia).

В 121 году до н. э. арверны были разбиты римскими полководцами Домицием Агенобарбом и Фабием Максимом Аллоброгиком, после чего доминирующее положение в Галлии перешло к племенам эдуев и секванов.

Во время Галльской войны арвернский вождь Верцингеторикс (Vercingetorix) возглавил восстание объединённых галльских племён против Юлия Цезаря в 52 году до н. э. Несмотря на первоначальный успех при Герговии, восставшие были в конце концов окружены в крепости Алезия в центральной Галлии (современный Ализ-Сент-Рен близ Семюра, Франция) и после длительной голодной осады перебиты. В 46 году до н. э. взятый в плен Верцингеториг был среди прочих трофеев доставлен в триумфальной процессии в Рим и там задушен.

Вожди арвернов 
 Луэрн (сер. II века до н. э.), отец Битуита, богоподобный князь арвернов
 Битуит (121 год до н. э.), сын Луэрна, богоподобный князь арвернов
 Конгоннетиак (Континиак), сын Битуита
 Кельтилл (ок. 80—70 года до н. э.), отец Верцингеторига, вергобрет и богоподобный князь арвернов
 Гобаннит (перв. половина I века до н. э.), брат Кельтилла и дядя Верцингеторига
 Верцингеториг (ок. 53—46 года до н. э.), сын Кельтилла, богоподобный князь арвернов, в 52 году до н. э. объединил почти все галльские племена (кроме ремов и треверов) против римской экспансии во главе с Юлием Цезарем, однако предотвратить поражение галлов не смог.
 Веркассивеллан (перв. половина I века до н. э.), двоюродный брат Верцингеторига, один из лидеров в галльском восстании 52 года до н. э.
 Эпаснакт (Эспаснакт) (ок. 51 года до н. э.), лояльный Риму вергобрет арвернов
 Критогнат, один из галльских вождей 52 года до н. э., осажденных в Алезии

См. также 
 Кельты
 Юлий Цезарь
 Галлия
 Галльская война
 Вергобрет

Ссылки 
 

Кельтские племена